Halka – rodzaj bielizny damskiej
 Halka – zdrobnienie imienia Halina
Sztuka
 Halka – tytuł opery autorstwa Stanisława Moniuszki
 Filmy na podstawie opery Moniuszki:
 Halka – film polski z 1913 r.
 Halka – film polski z 1930 r. w reżyserii Konstantego Meglickiego
 Halka – film polski z 1937 r. w reżyserii Juliusza Gardana
Transport
 Halka – statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej zbudowany w Gdańskiej Stoczni Rzecznej